WVS steht für:

 Wegvergrößerungssystem
 World Values Survey, eine weltweite sozialwissenschaftliche Befragung zu Werten und Einstellungen von Menschen
 World Vision Schweiz

 
WVS